Famille Peruzzi, importante famille florentine née au xiie siècle
 Angelo Peruzzi, un footballeur italien
 Baldassarre Peruzzi, un peintre, un dessinateur et un architecte italien de la haute Renaissance
 Boniface Peruzzi, un prélat franco-italien, évêque de Lescar
 Gino Peruzzi, un joueur de football international argentin
 Giovanni Sallustio Peruzzi, un architecte italien du xvie siècle
 Svitoslav Peruzzi, un sculpteur slovène
 Ubaldino Peruzzi, un homme politique italien du xixe siècle